Die 12. Champions Trophy der Damen im Hockey fand vom 6. bis zum 14. November 2004 in Rosario statt. Die niederländische Auswahl konnte den Titel zum dritten Mal erringen.

Teilnehmer 
   (Weltmeister 2002 und Gastgeber)
   (Olympiasieger 2004, Sieger der Champions Challenge 2003)
   (Vizeweltmeister, Olympiazweiter)
   (Dritter der Weltmeisterschaft)
   (Vierter der Weltmeisterschaft und Titelverteidiger)
   (Olympiasechster)

Ergebnisse

Finalrunde

Weblinks 
 hockey.de

2004
Hockey 2004
Sportveranstaltung in Rosario (Santa Fe)
Hockeywettbewerb in Australien